Beaudonnet peut désigner :
 François Beaudonnet (1968-), journaliste français ;
 Louis Beaudonnet (1923-2014), officier général français de la gendarmerie nationale.